

Persone 
Antonio Parlato (1939-2010) – politico e avvocato italiano
Gennaro Cosmo Parlato, all'anagrafe Gennaro Cosimo Parlato (1972) – cantante e paroliere italiano
Gianfranco Parlato (1970) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore
Gianluigi Parlato (1965) – giornalista italiano
Giuseppe Parlato (1917-2003)  – funzionario e prefetto italiano, capo della Polizia dal 1976 al 1979
Giuseppe Parlato (1952) – storico e accademico italiano
Luca Parlato (1991) – canottiere italiano
Salvatore Parlato (1986) – cestista italiano
Valentino Parlato (1931-2017) – giornalista, politico e saggista italiano

Altro
Parlato – forma di trasmissione culturale mediante la voce, senza l'ausilio della scrittura